UFC 235: Джонс vs. Смит (англ. UFC 235: Jones vs. Smith) — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 2 марта 2019 года в спортивном комплексе Ти-Мобайл Арена на Лас-Вегас-Стрип в городе Парадайс (пригородная территория Лас-Вегаса), штат Невада, США.

В главном бою вечера Джон Джонс победил Энтони Смита единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В со-главном бою вечера Камару Усман победил Тайрона Вудли единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Подготовка турнира 
Заглавным событием турнира стал титульный бой в полутяжёлом весе между действующим двухкратным чемпионом UFC американцем Джоном Джонсом (21-1 MMA, 17-1 UFC) и претендентом на титул американцем Энтони Смитом (#3 в рейтинге, 31-13 MMA, 7-3 UFC). Для Джонса это была первая защита чемпионского титула после того, как он повторно стал чемпионом в полутяжёлом весе, победив Александра Густафссона 30 декабря 2018 года на UFC 232: Джонс vs. Густафссон 2 в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Со-главным событием турнира стал титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом американцем Тайроном Вудли (19-3-1 MMA, 9-2-1 UFC) и претендентом на титул американцем нигерийского происхождения Камару Усманом (#2 в рейтинге, 14-1 MMA, 9-0 UFC). Для Вудли это была пятая защита чемпионского титула после того, как он стал чемпионом, победив нокаутом Робби Лоулера в июле 2016 года на UFC 201: Лоулер vs. Вудли.

Изменения карда 
В результате отмены UFC 233 на этот турнир был перенесён бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом UFC Робби Лоулером (#6 в рейтинге, 28-12 MMA) и бывшим чемпионом Bellator MMA и ONE FC в полусреднем весе непобедимым Беном Аскреном (18-0 MMA), проводящим свой первый бой после подписания контракта с UFC.

Ожидалось, что на турнире пройдет встреча в женском легчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC Холли Холм (#2 в рейтинге, 12-4 MMA, 5-3 UFC) и Аспен Лэдд (#7 в рейтинге, 7-0 MMA, 2-0 UFC). Тем не менее, 31 января было сообщено, что бой был отменен по неизвестным причинам, и ожидается, что оба бойца будут сведены с новыми соперниками на других турнирах.

Томас Алмейда должен был встретиться с Марлоном Верой на этом турнире. Алмейда вышел из боя 31 января, сославшись на травму. Его заменил Фрэнки Саенс. Однако бой был полностью отменен 27 февраля, когда Вера снялся с турнира из-за болезни.

Предполагалось, что бывший претендент на вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Овинс Сен-Прё (#12 в рейтинге, 23-12 MMA, 11-7 UFC) встретится с Мишей Циркуновым (#14 в рейтинге, 14-4 MMA, 5-2 UFC) на этом турнире в полутяжёлом весе. Тем не менее, 11 февраля было объявлено, что Сен-Прё получил травму и был отстранен от боя. Его заменил Джонни Уокер (#15 в рейтинге, 16-3 MMA, 2-0 UFC).

На турнире Сун Ядун должен был встретиться в легчайшем весе с победителем "The Ultimate Fighter: Latin America" Алехандро Пересом (#13 в рейтинге, 22-6-1 MMA, 7-1-1 UFC). Однако Сун вышел из боя 11 января по неизвестной причине. Его заменил Коди Стейманн (#12 в рейтинге, 17-2 MMA, 3-1 UFC).

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: Педру Муньюс vs. Коди Гарбрандт

 Выступление вечера: Джонни Уокер и Диего Санчес

Выплаты 
Ниже приводятся суммы официальных выплат, опубликованные Атлетической Комиссией штата Невада. Они не включают спонсорских денег, прибыли за продажу платных трансляций и призовых за награды. Общая выплата на мероприятие $3,334,000.

 Джон Джонс: $500,000 (нет победных бонусов) поб. Энтони Смит: $350,000
 Камару Усман: $350,000 (нет победных бонусов) поб. Тайрон Вудли: $500,000
 Бен Аскрен: $350,000 (включая бонус за победу $150,000) поб. Робби Лоулер: $200,000
 Вэйли Чжан: $36,000 (включая бонус за победу $18,000) поб. Тиша Торрес: $36,000
 Педру Муньюс: $96,000 (включая бонус за победу $48,000) поб. Коди Гарбрандт: $130,000
 Забит Магомедшарипов: $110,000 (включая бонус за победу $55,000) поб. Джереми Стивенс: $67,000
 Джонни Уокер: $90,000 (включая бонус за победу $45,000) поб. Миша Циркунов: $45,000
 Коди Стаманн: $66,000 (включая бонус за победу $33,000) поб. Алехандро Перес: $42,000
 Диего Санчес: $198,000 (включая бонус за победу $99,000) поб. Микки Галл: $30,000
 Эдмен Шахбазян: $26,000 (включая бонус за победу $13,000) поб. Чарльз Бёрд: $12,000
 Мэйси Чиассон: $50,000 (включая бонус за победу $25,000) поб. Джина Мазани: $14,000
 Ханна Сиферс: $24,000 (включая бонус за победу $12,000) поб. Поляна Виана: $12,000

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
5 марта 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Уолт Харрис (бывший #14) покинул Топ-15 тяжёлого веса.

 Джефф Нил (бывший #15) покинул Топ-15 полусреднего веса.

 Майра Буэну Силва (бывшая #15) покинула Топ-15 женского легчайшего веса.

См. также 
 Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC